Kobayashi (Miyazaki), een stad in de Japanse prefectuur Miyazaki

Kobayashi (小林, "Klein woud") is een veelvoorkomende Japanse achternaam die kan verwijzen naar:

 Masaki Kobayashi (1916-1996), een Japans filmregisseur
 Nobuaki Kobayashi (1942-2019), een Japans biljarter
 Makoto Kobayashi (1944), een Japans natuurkundige
 Ai Kobayashi (1973), een Japans stemactrice
 Masaaki Kobayashi (1980), een Japans schaatser
 Masanori Kabayashi (1976), en Japans golfer
 Norihito Kobayashi (1982), een Japans noordse combinatieskiër 
 Kamui Kobayashi (1986), een Japans autocoureur
 Yuki Kobayashi (1992), een Japans voetballer
 Ryoyu Kobayashi (1996), een Japans schansspringer
 Kobayashi, een personage uit de Amerikaanse film The Usual Suspects